Saint-Aubert kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Aubert-sur-Orne, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Aubert, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Kanada 

 Saint-Aubert (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar